Slash (« entaille » en anglais) est un anglicisme désignant la barre oblique (« / »), un caractère de ponctuation. Il peut également faire référence à :

Musique 
 Slash (né en 1965), de son vrai nom Saul Hudson, guitariste anglo-américain ayant joué dans les groupes Guns N' Roses, Slash's Snakepit et Velvet Revolver ;
 Slash, titre de son autobiographie parue en 2007 ;
 Slash, titre de son premier album solo sorti en 2010.

Cinéma 
 Slash, film américain de Neal Sundström sorti en 2002 ;
 Slash, film américain de Clay Liford sorti en 2016.

Télévision 
 Slash, série télévisée d'animation italienne diffusée en 2011 ;
 Slash Média est un webzine suisse traitant de culture et de société ;
 France.tv Slash, chaîne de télévision française numérique appartenant au groupe France Télévisions.

Littérature 
 Slash, genre de fiction amateur ;
 Slash, personnage de la série Tortues Ninja.

Jeux vidéo 
 Slash, personnage du jeu vidéo X-Kaliber 2097 ;
 Slash, entreprise américaine de jeux vidéo.

Divers 
 Slash, appellation de la tong, un type de chaussure, en Belgique francophone ;
 , un SGC notamment utilisé par le site web Slashdot.

Homonymie de titre